Мутуме́ () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Каркасон.

Код INSEE кантона — 1123. Всего в кантон Мутуме входят 18 коммун, из них главной коммуной является Мутуме.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2010 год составляло 1 377 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Мутуме на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE

Кантоны департамента Од